

Cinéma 
 Charity Castle (1917), film muet américain de Lloyd Ingraham
 Sweet Charity (1969), film musical américain de Bob Fosse
 The Blood Red Tape of Charity (1913), film muet américain d'Edwin August

Économie 
 Charity-business, expression franglaise désignant les pratiques de financement des œuvres caritatives

Éducation 
 Charity school, type d'école primaire construite et entretenue par la contribution volontaire des habitants

Informatique 
 Charity, langage de programmation expérimental développé à l'Université de Calgary

Musique 
 Filthy Charity, groupe de grind et crustcore français originaire d'Arles

Organisation 
 Charity Organization Society, organisation fondée à Londres par Helen Bosanquet et Octavia Hill
 Freedom Charity, organisation britannique à but non lucratif dédiée au respect des droits de l'enfant
 Qatar Charity, organisation d'aide au développement et d'aide humanitaire au Moyen-Orient

Prénom 
 Charity Basaza Mulenga (1979), ingénieur en électrotechnique et administratrice
 Charity Ngilu (1952), femme politique kényane
 Charity Opara (1972) , athlète nigériane
 Charity Waciuma (1936), femme de lettres kényane
 Charity Wakefield (1980), actrice anglaise
 Charity Williams (1996), joueuse canadienne de rugby à sept

Radio 
 Voice of Charity, station de radio libanaise maronite

Sport 
 Charity Shield 1956, trente-quatrième édition de la compétition de football
 Glasgow Merchants Charity Cup, ancienne compétition de football

Voir aussi